Molekulska formula -{C10H16N4O3}- se može odnositi na:
 Anserin
 Dimetilan